HYT est un sigle qui peut désigner :
 , un terme utilisé par les forces armées américaines pour décrire le nombre maximum d'années de service d'un militaire avant qu'il ne doive se séparer ou prendre sa retraite.

HYT est un nom qui peut désigner :
 HYT, un fabricant de montres.